Bijapur – miasto w indyjskim stanie Karnataka
 Bijapur – dystrykt w indyjskim stanie Karnataka
 Bijapur – dawne państwo na półwyspie indyjskim

ca:Bijapur
de:Bijapur (Begriffsklärung)
en:Bijapur
id:Bijapur
nl:Bijapur